Сноуден — прізвище.

 Едвард Сноуден
 Елмер Сноуден — американський джазовий банджоїст.
 Джордж Сноуден

Інше 
 «Сноуден» — біографічний кінофільм 2016 року, режисер Олівер Стоун.